Azima är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Azima ingår i familjen Salvadoraceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Azima